Куй (в верховье Большой Куй) — река в Балаганском районе Иркутской области России.

Длина — 48 км (без Большого Куя — 19 км). Начинается при слиянии рек Ледяная и Ключ-Холдоб. Устье — Братское водохранилище.

Долина реки покрыта лесами, в основном берёзой, лиственницей, елью и осиной.

На реке Куй нет жилых населённых пунктов. Ранее на левом берегу у устья располагалось село Горный Куй.

Притоки (км от устья) 
 река Арта (пр)
 река Большая Молька (лв)
 18 км: ручьи руч. Малая Молька (лв)
 19 км: река Малый Куй (лв)
 34 км: река Стеклянка (пр)
 река Каменная (пр)
 40 км: река Большая Марихта (лв)
 42 км: река Марихта
 ручей Каменной (пр)
 ручей Савин (пр)
 ручей Большой (пр)
 48 км: река Берёзовая (лв)
 48 км: река Ледяная (лв)
 48 км: река Ключ-Холдоб (пр)

Примечания 

Притоки Ангары, впадающие в Братское водохранилище
Реки Балаганского района